Westerland je lahko:
 Westerland, Nemčija
 Westerland, Nizozemska
 Westerland (pesem)
 Westerland (priimek)

pt:Westerland